Юниорская сборная Израиля по хоккею с шайбой — команда, представляющая Израиль на международных соревнованиях по хоккею. Управляется и контролируется федерацией хоккея Израиля, которая является членом ИИХФ с 1991 года.

История 
Впервые на международной арене молодёжная сборная Израиля выступила группе С2 чемпионата Европы 1995 года.
Первую игру команда провела против сборной Литвы и проиграла со счётом 2:14.
На том турнире израильтяне заняли 5-е место. На чемпионате Европы среди юношеских команд 1999 года, хоккеисты сборной Израиля одержали свою самую крупную победу, со счётом 19:1 они выиграли у спортсменов Ирландии.
Лучшего турнирного результата юниоры Израиля добились на чемпионате мира 2006 года, по результатам которого они перешли во второй дивизион.

Главные тренеры юниорской сборной Израиля 
 1995—2002 —  Семён Якубович
 2002—2004 —  Эдуард Ревняга
 2004—2007 —  Жан Перрон
 2007—2008 —  Душан Кралик
 2009—2010 —  Эдуард Ревняга
 2010—2014 —  Борис Миндель
 2014—2016 —  Дерек Айслер
 2016—2018 —  Дмитрий Громков
 2018—н.в. —  Роберт Холик

Сборная Израиля среди юнирских команд на чемпионатах мира и Европы по хоккею с шайбой 

 1. 5-е место в группе C2 чемпионата Европы по хоккею 1995 года
 2. 3-е место в группе D чемпионата Европы по хоккею 1996 года
 3. 4-е место в группе D чемпионата Европы по хоккею 1997 года
 4. 6-е место в группе D чемпионата Европы по хоккею 1998 года
 5. 4-е место во втором дивизионе чемпионата Европы по хоккею 1999 года
 6. 5-е место во втором дивизионе чемпионата Европы по хоккею 2000 года
 7. 8-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2001 года
 8. 2002 год. Не принимала участие
 9. 4-е место в группе В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2003 года
 10. 5-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2004 года
 11. 3-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2005 года
 12. 2-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2006 года
 13. 5-е место в группе А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею 2007 года
 14. 6-е место в группе В второго дивизиона чемпионата мира по хоккею 2008 года
 15. 2009 год. Не принимала участие
 16. 4-е место в группе В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2010 года
 17. 4-е место в группе В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2011 года
 18. 2012 год. Не принимала участие
 19. 1-е место в группе В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2013 года
 20. 2-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2014 года
 21. 5-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2015 года
 22. 4-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2016 года
 23. 2-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2017 года
 24. 4-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2018 года
 25. 2-е место в группе А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею 2019 года

Результаты игр юниорской сборной Израиля по хоккею против сборных других стран 
 Верно на 7 апреля 2019 года.
 В таблицу включены технические поражения 0:5 в матчах чемпионата 2003 года против сборных Исландии и Боснии-Герцеговины.

Состав юниорской сборной Израиля на ЧМ 2019 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 16 лет
 Рост: 174 см
 Вес: 68 кг

Состав юниорской сборной Израиля на ЧМ 2018 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 16 лет
 Рост: 175 см
 Вес: 68 кг

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

Состав юниорской сборной Израиля на ЧМ 2017 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 17 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 16 лет
 Рост: 175 см
 Вес: 67 кг

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

Состав юниорской сборной Израиля на ЧМ 2016 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 16 лет
 Рост: 175 см
 Вес: 66 кг

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

См. также

Ссылки 
 
 
 

Сборные Израиля по хоккею с шайбой
Хоккей с шайбой в Израиле